Andaniopsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1891. Andaniopsis ingår i familjen Stegocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Andaniopsis